Белоки — фамилия и топоним.

Топоним 
 Белоки — село в Самборском районе Львовской области Украины.

Носители фамилии 
  (род. 1978) — баскский спортсмен, специализирующийся на игре в пелоту.
  (род. 1974) — баскский спортсмен, специализирующийся на игре в пелоту.
 Белоки, Хосеба (род. 1973) — профессиональный испанский шоссейный велогонщик.
  (род. 1947) — баскский политик, депутат Конгресса депутатов Испании.
 Саэс Белоки, Пачи (род. 1964) — баскский социолингвист.